Гусарова — жіноча форма прізвища Гусаров.

 Жанетта Гусарова (* 1974) — колишня словацька тенісистка.
 Гусарова Оксана (* 1973) — українська наїзниця з виїздки.

жіночі форми прізвищ